Australian Open 2019 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la Melbourne Park, în perioada 14–27 ianuarie 2019. A fost a 107-a ediție a Australian Open și cea de-a 51-a ediție a Open Era, și primul turneu major de tenis al anului 2019. Evenimentul a făcut parte din Turul ATP 2019 și Turul WTA 2019. Ca și în anii precedenți, sponsorul principal al turneului a fost Kia.

Roger Federer și Caroline Wozniacki au fost campionii ediției trecute la simplu masculin și feminin, dar nu au avut succes în apărarea titlului; Federer a pierdut în fața lui Stefanos Tsitsipas în turul al patrulea, iar Wozniacki a pierdut cu Maria Șarapova în turul al treilea.

Novak Djokovic a câștigat titlul la simplu masculin, învingându-l pe Rafael Nadal în finala masculină. Naomi Osaka a învins-o pe Petra Kvitová în trei seturi pentru a câștiga titlul la simplu feminin.  Turneul a avut o prezență record de 796.435 de spectatori.

Câștigători
Jucătorul numărul unu în clasamentul ATP, Novak Djoković din Serbia, a câștigat la simplu masculin. El l-a învins în finală pe Rafael Nadal în seturi consecutive, câștigând un record de șapte titluri la Australian Open, depășindu-i pe Roy Emerson și Roger Federer. În total, a câștigat al cincisprezecelea trofeu de Grand Slam, ceea ce l-a plasat pe locul trei în statistici. Această victorie vine după alte două victorii la rând, Wimbledon 2018 și US Open 2018.

Japoneza Naomi Osaka în vârstă de 21 de ani a câștigat la simplu feminin și a doua oară la rând după US Open 2018. A fost cel de-al doilea titlu de Grand Slam al ei. De asemenea, a urcat în fruntea clasamentului mondial ca prima jucătoare de tenis din Asia.

La dublu masculin, perechea franceză Pierre-Hugues Herbert și Nicolas Mahut au triumfat, obținând al patrulea lor titlu de Grand Slam. 

Cuplul australo-chinez Samantha Stosur și Zhang Shuai au dominat dublu feminin. Stosur, în vârstă de 34 de ani, a câștigat al treilea trofeu în a opta finală de dublu de Grand Slam și a devenit prima campioană a Australiei în această competiție de la Melbourne de la Alicia Moliková în 2005. Zhang, în vârstă de 30 de ani, a jucat prima finală de Grand Slam din carieră.

Dublul mixt a fost câștigat de perechea ceho-americană Barbora Krejčíková și Rajeev Ram, fiind primul lor trofeu de Grand Slam la mixt.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte
Câte 2.000 de puncte au fost acordate câștigătorilor titlurilor la simplu masculin și feminin. Finalistul la masculin a primit 1.200 de puncte, iar la feminin 1.300 de puncte.

Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.

Premii în bani
Premiile totale de la Australian Open pentru 2019 au fost majorate cu 14% până la un record de 62.500.000 A$.

*per echipă</small>

Note

2019
2019 în tenis